Naoussa (griechisch: Νάουσα ; nach anderer Transkription auch Naousa ) ist der Name mehrerer Orte in Griechenland:

 Naoussa (Imathia), eine Stadt in der Präfektur Imathia
 Naoussa (Paros), ein Dorf auf der Insel Paros (Inselgruppe Kykladen)

Naoussa ist der Name eines Weinbaugebiets:

 Naoussa (Weinbaugebiet), ein Anbaugebiet in der Präfektur Imathia